Driehuizen (Alkmaar), een dorp in de Noord-Hollandse gemeente Alkmaar
Driehuizen (Baarle), een buurtschap in de Noord-Brabantse gemeente Baarle-Nassau
Driehuizen (Eersel), een buurtschap ten zuiden van Vessem in de Noord-Brabantse gemeente Eersel
Driehuizen (Friesland), een buurtschap in de Friese gemeente Súdwest-Fryslân
Driehuizen (Hilvarenbeek), een buurtschap in de Nederlandse provincie Noord-Brabant
Driehuizen (Meierijstad), een buurtschap ten Noorden van Veghel in de Noord-Brabantse gemeente Meierijstad
Driehuizen (Nijmegen), een landgoed in Brakkenstein aan de zuidkant van de Gelderse gemeente Nijmegen
Driehuizen (Texel), een buurtschap in de Noord-Hollandse gemeente Texel
Driehuis (Velsen) (vroeger Driehuizen), een dorp in de Noord-Hollandse gemeente Velsen